Generali bezeichnet:
 Assicurazioni Generali, eine italienische Versicherungsgesellschaft
 Banca Generali, ein italienisches Finanzdienstleistungsunternehmen
 Generali Deutschland, eine deutsche Versicherungsgruppe
 Generali Versicherungen, eine deutsche Versicherungsgesellschaft 
 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft, eine Fondsgesellschaft und Vermögensverwalter der Generali Deutschland Gruppe
 Generali Gruppe Österreich, eine österreichische Versicherungsgruppe
 Generali Foundation, ein Museum für zeitgenössische Kunst in Wien

Generali ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Generali (1943–2017), Schweizer Unternehmer, Bankmanager und Politiker
 Luigi Generali (1920–2005), Schweizer Politiker (FDP)
 Pietro Generali (1773–1832), italienischer Komponist
 Pietro Generali (Basketballspieler) (* 1958), italienischer Basketballspieler

Siehe auch: